Muchanga – jednostka osadnicza w Demokratycznej Republice Konga
 Muchanga – szkoła podstawowa w Ugandzie
 Muchanga – afrykańskie nazwisko
 Muchanga – afrykańskie imię